Liebenhain steht für:

 Liebenhain (Rossau), Ortsteil der Gemeinde Rossau im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Liebenhain (Himmelwitz), den deutschen Namen von Barut, einer Ortschaft in der Woiwodschaft Oppeln in Polen